Fraps steht für

 Fraps (Software), eine Software, mit dem Screenshots und Videoaufnahmen von Computeranwendungen erstellt werden können 

Fraps ist der Familienname folgender Personen:

 Peter K. Fraps (1945–2015), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier, zuletzt Amtschef des Sanitätsamtes der Bundeswehr
 Thomas Fraps (* 1967), deutscher Zauberkünstler und Autor